Ebenus myrmecocarpa är en tvåhjärtbladig växtart som först beskrevs av Carl Friedrich Philipp von Martius och Friedrich Anton Wilhelm Miquel, och fick sitt nu gällande namn av Carl Ernst Otto Kuntze. Ebenus myrmecocarpa ingår i släktet Ebenus och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
myrmecocarpa